Miejscowości w Polsce:
 Niewodna (Niewodnica) – nazwa oboczna uroczyska-dawnej miejscowości (osada) w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel
 Niewodnica Korycka
 Niewodnica Kościelna
 Niewodnica Kościelna – stacja kolejowa 
 Niewodnica Nargilewska
 Niewodnica Nargilewska-Kolonia
Rzeka:
 Niewodnica (rzeka)